KBG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kabale (Uganda)
 kbg – codice ISO 639-3 della lingua khamba